Marc Aureli Quintil, emperador romà
 Plauci Quintil I, cònsol el 159
 Plauci Quintil II, cònsol el 177